Огюстен Абель Ектор Левейє ( або , 13 березня 1864 — 25 листопада 1918) — французький священик та ботанік.

Біографія 
Огюстен Абель Ектор Левейє народився 13 березня 1864 року.

Він був членом Папської академії наук. Огюстен Абель Ектор Левейє зробив значний внесок у ботаніку, описавши багато видів рослин<ref>Перелік таксонів, описаних Е.Левейє</ref>.

Огюстен Абель Ектор Левейє помер 25 листопада1918 року.

 Наукова діяльність 
Огюстен Абель Ектор Левейє спеціалізувався на папоротеподібних та на насіннєвих рослинах.

 Основні публікації 

 Voyage d'un botaniste aux Indes — Limoges: Ve H. Ducourtieux, 1892.
 Les plantes curieuses et médicinales de l'Inde — Le Mans: Edm. Monnoyer, 1893.
 Petite flore de la Mayenne: contenant l'analyse et la description sommaire des plantes vasculaires de la Mayenne — Laval: Goupil, Libraire, 1895.
 Supplément à la flore de la Mayenne [1 et 2] — Le Mans: Ed. Monnoyer, 1897–1899.
 Les Hybrides en général et les Épilobes hybrides de France — Le Mans: impr. de l'Institut de bibliographie, 1899 — Bulletin de l'Académie internationale de géographie botanique.
 Monographie du genre Onothera — Le Mans: Imprim. de l'Institut de Bibliographie, 1902–1913 (5 fascicules).
 avec Eugène Vaniot — Les Carex du Japon — Le Mans: Imprimerie de l'Institut de Bibliographie de Paris, 1902.
 Les Rhododendrons de la Chine — Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe 1903.
 avec Eugène Vaniot — Carex de Corée. — Bulletin de l'Académie internationale de géographie botanique, Déc. 1903, pp. 599/600; Janv. — Fév. 1904, p. 15.
 avec Eugène Vaniot — Salices a R.P. Urb. Faurie in Japonia lectae. Bulletin de l'Académie internationale de géographie botanique, 1904, p. 206—211.
 Glanes sino-japonaises — Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe 1905.
 Les Vignes de la Chine — Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe 1905.
 Tableau analytique de la flore Française, ou, Flore de poche de la France — Paris: Librairie des sciences agricoles Ch. Amat, 1906.
 Nouvelles contributions à la connaissance des liliacées, amaryllidacées, iridacées et hémodoracées de Chine — Estratto dalle Memorie della Pontificia accademia romana dei nuovi lincei, vol. xxiv. 1906.
 Histoire des Épilobes sarthois — Le Mans: impr. de Monnoyer, 1910.
 Iconographie du genre Epilobium — Le Mans: impr. de Monnoyer, 1910–1911.
 La flore du Kouy Tchéou — Le Mans, 1915 — Manuscrit.
 Dictionnaire inventoriel de la flore française: espèces et races — Le Mans: Edition de l'auteur , 1916.
 Catalogue des plantes du Yun-Nan avec renvoi aux Diagnoses originales: Observations et descriptions d'espèces nouvelles — Le Mans: H. Léveillé, 1916.
 avec C. Blin — Les Carex de France — Le Mans: Monnoyer, 1917 Extrait du Bulletin de géographie botanique.
 Catalogue illustré et alphabétique des plantes du Seu Tchouen'' — Le Mans: 1918.

Примітки

Посилання 
 Augustin Abel Hector Léveillé
 Iconographie du Genre Epilobium (1911)

Ботаніки
Автори ботанічних таксонів